Gods of War (engl. ‚Götter des Krieges‘) bezeichnet:

 ein Album der Band Blasphemy, siehe Gods of War (Blasphemy-Album)
 ein Album der Band Manowar, siehe Gods of War (Manowar-Album)